Martin Goetze ist der Name folgender Personen:

* Martin Götze (Bildhauer) (1865–1928), deutscher Bildhauer
 Martin Goetze (Radsportler) (* 1957), deutscher Radsportler